Das blaue Licht steht für:

 Das blaue Licht, Märchen der Brüder Grimm 
 Das blaue Licht (1932), deutsch-italienischer Film von Leni Riefenstahl und Béla Balázs
 Das blaue Licht (1976), deutscher Film von Iris Gusner
 Das blaue Licht (2010), deutscher Film von Carsten Fiebeler